Mostek kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mostek (okres Trutnov)
 Mostek (okres Ústí nad Orlicí)